Жмудский (от Жмудь, Жемайтия, часть Литвы) — термин русскоязычной литературы до середины XX века, правильно жемайтский.
 Жмудский язык — жемайтский язык, одно из двух наречий литовского языка, язык жемайтов.
 Жмудский, Владимир Владимирович (род. 1947) — советский ватерполист.

См. также 
 Жмудское княжество
 Жмудская возвышенность
 Трокское княжество